Jan Verbeeck (orgelbouwer),
Jan Verbeeck (schilder), 
Jan Verbeeck (zanger),